Philip Howard (graaf), graaf van Arundel, in 1970 heilig verklaard
 Philip Howard (kardinaal), Engels Rooms-katholiek kardinaal
 Philip Howard (pianist), Engels pianist